SVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Savonlinna (Finlandia)
 SVL – codice vettore ICAO di Jakutavia (Russia)